Trent Frederic (né le  à Saint-Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2015-2016 || US National Development Team || USHL || 23 || 4 || 10 || 14 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Université du Wisconsin || Big-Ten || 30 || 15 || 18 || 33 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Université du Wisconsin || Big-Ten || 36 || 17 || 15 || 32 || 26 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence|| LAH || 13 || 5 || 3 || 8 || 11 
||3||0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 55|| 14 || 11 || 25 || 67
||4||0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2018-2019  || Bruins de Boston|| LNH || 15 || 0 || 0 || 0 || 15 
||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH ||  59 || 8 || 24 || 32 || 148 
||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020  || Bruins de Boston|| LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 42 || 4 || 1 || 5 || 65 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Boston  || LNH ||60 ||8 ||10 ||18 ||57 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
| 2022-2023 || Bruins de Boston || LNH ||  ||

Au niveau international 

|-
|| 2014 || align=left|Défi mondial -17 ans ||6 ||1 ||0 ||1 ||4 || align=left| Médaille d'argent
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||4 ||3 ||7 ||4 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 5 || 0 || 5 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
2016-2017 :
nommé dans l'équipe des recrues de Big-Ten
nommé recrue de l'année de Big-Ten.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de Big-Ten.

Références 

Naissance en février 1998
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston